Diplopeltis kan syfta på:

Diplopeltis (djur) – ett släkte av rundmaskar
Diplopeltis (växter) – ett släkte i kinesträdsväxter